Pennypacker ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Pennypacker (1843–1916), US-amerikanischer Politiker
 Sara Pennypacker (* 1951), US-amerikanische Schriftstellerin